A pekingi 16-os metró (egyszerűsített kínai: 北京地铁16号线; pinjin: běijīng dìtiě shíliù hàoxiàn) egy metróvonal Peking nyugati részén. Az építkezés 2013 decemberében kezdődött és a vonalon 2016. december 31-én indult meg a közlekedés. A vonal színe  zöld.

Állomáslista

Jegyzetek

Fordítás

Külső hivatkozások 
 Beijing MTR Corp. Ltd

Pekingi metró
2016-ban megnyílt vasútvonalak